Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1959/1960 vanns av Röda stjärnan, som tog sin sjätte titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Željezničar och Vardar ur serien. De ersattes av OFK Belgrad och Sloboda Tuzla.

Serietabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1959/1960
1959 i Jugoslavien
1960 i Jugoslavien